Sigismund I de Oude (Kozienice, 1 januari 1467 - Krakau, 1 april 1548) was van 1505 tot 1548 grootvorst van Litouwen en van 1506 tot 1548 koning van Polen.

Hij was de jongste zoon van Casimir IV en Elisabeth van Habsburg. In 1499 werd hij hertog van Glogau en in 1504 markgraaf van de Lausitz en stadhouder van Silezië. Hij volgde in 1506 zijn broer Alexander op als koning van Polen en grootvorst van Litouwen. In 1512 huwde hij op aandringen van de adel met Barbara, een dochter van Stefanus Zápolya. Zij stierf echter drie jaar later. Hun dochter Hedwig zou in 1535 de tweede echtgenote worden van Joachim II Hector van Brandenburg (1505-1571).

Hij kreeg te kampen met Moskou en met het Pruisen van de Duitse Orde. Beide verbonden zich met keizer Maximiliaan I tegen Polen, maar Sigismund en zijn broer Vladislav, koning van Hongarije en Bohemen, verzoenden zich in 1515 met de keizer. In 1518 huwde hij een nicht van Maximiliaan, Bona Sforza, een dochter van Gian Galeazzo Sforza. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren, Sigismund August, die in 1530 tot mede-koning werd gekroond. Hun dochter Catharina, huwde met Johan III van Zweden.

Sigismund onderwierp in 1521 de Duitse Orde en in 1525 erkende grootmeester Albrecht van Brandenburg, die Pruisen als hertogdom had geseculariseerd, Polen als leenheer. In 1529 verwierf hij Mazovië.

Voorouders 

Koning van Polen
Sigismund II
Huis Jagiello
Polen, S